

Гаїнці — присілок, Красногорський район, Удмуртія
 Гаїнці — село, Куменський район, Кіровська область